Goddelijk Kind Jezuskerk (Brasschaat), een kerkgebouw in de wijk Bethanie te Brasschaat
Goddelijk Kind Jezuskerk (Laken)
Goddelijk Kind Jezuskerk (Turnhout)
Goddelijk Kind Jezuskerk (Vorst)